Une dépêche est un message annonçant un évènement survenu et dont la communication est urgente. L'urgence se combine souvent à un besoin de confidentialité. En particulier :
 Dans le domaine militaire, sa transmission se faisait par des estafettes avant l'utilisation de la télégraphie militaire et de la téléphonie de campagne
 Dans le domaine gouvernemental : le cabinet des Dépêches au château de Versailles est une trace du besoin de secret lors de leurs réceptions ; sous la Révolution française, la commission des dépêches.
 Dans le domaine diplomatique, les dépêches diplomatiques sont échangées entre les diplomates et le ministère des Affaires étrangères.
 Dans le domaine de la presse, les agences de presse diffusent leurs dépêches à leurs clients.

Parmi les dépêches les plus connues, on peut citer :
 La dépêche d'Ems.
 La dépêche Havas de Guernica.

De nombreux quotidiens ont pris pour nom .